Алесь Бачило (Александр Николаевич Бачило; ; , Лешница, совр. Пуховичский район Минской области — ) — белорусский советский  , . Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1967).

Биография 

Родился в крестьянской семье, окончил Белорусский педагогический техникум и Минский учительский институт и преподавал белорусский язык и литературу в сельских школах. В 1939 года призван в РККА, участвовал в Великой Отечественной войне до её окончания. Работал в «Настаўніцкай газеце» (Учительская газета), затем прошёл путь до заместителя главного редактора газеты «Літаратура і мастацтва» (Литература и искусство) и ответственного секретаря журнала «Полымя» (Пламя). В 1972-78 был старшим редактором издательства «Мастацкая літаратура» (Художественная литература). С 1946 года — член СП СССР..

Творчество 
Публикуется с 1934 года. Основные книги:
 Шляхі (Пути, 1947),
 Подых вясны (Дыхание весны, 1950),
 Зоры вясеннія (Зори весенник, 1954),
 Юнацтва (Юношество, 1959),
 Калючая ружа (Колючая роза, 1962),
 Асенняя аповесць (Осенняя повесть, 1965 г.),
 Дарыце цюльпаны (Дарите тюльпаны, 1966),
 Кавалер Мікіта (Кавалер Никита, 1967),
 Снежная балада (Снежная баллада, 1968),
 Тры багіні (Три богини, 1973),
 Вершы (Стихи, 1974),
 Белы бярэзнік (Белый берёзовый лес, 1976),
 Гараць лісты кляновыя (Горят листы кленовые, 1981),
 Мне купілі самакат (Мне купили самокат, 1981).
 В 1978 году был издан сборник избранных сочинений в 2 томах, в 1986-87 — собрание сочинений в 3 томах.

Занимался также переводами с латышского, русского и украинского языков — в частности, перевёл на белорусский язык повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», сказку А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Также издал очерк «Дарогамі Максіма» о жизни и творчестве Максима Богдановича. Также пробовал себя в драматургии.

Память 
Его именем названы улицы в Марьиной Горке, Минске (микрорайон Шабаны) и агрогородке Михановичи.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Вершы беларускіх паэтаў» 

Члены Союза писателей СССР
Заслуженные деятели культуры Белорусской ССР
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники Белоруссии
Похороненные на Восточном кладбище Минска